Dmytro Mykhailovych Nepohodov - em ucraniano, Дмитро Михайлович Непогодов (17 de Fevereiro de 1988, Kiev) - é um goleiro ucraniano que atualmente joga no Olympique Marseille.

Nascido a pouco menos de quatro anos do fim da URSS, teve seu nome russificado para Dmitriy Mikhaylovich Nepogodov no antigo país (Дмитрий Михайлович Непогодов, em russo).

Referências 
 
 

Futebolistas da Ucrânia
Goleiros da Ucrânia
Futebolistas do Olympique de Marseille